Дидур — фамилия.
 Дидур, Адам (1874—1946) — польский оперный певец, вокальный педагог.
 Дидур, Эдуард Александрович (1939—2014) — советский футболист, вратарь.